Le Championnat d'Espagne de football de Primera División 1982-1983 est la  de ce championnat.

Classement 

|}

Bilan de la saison 

1982-1983
Championnat Espagne Fotball 1982-1983 D1
Championnat Espagne Fotball 1982-1983 D1
Espagne
Espagne